Voici la liste des planètes mineures numérotées de 494001 à 495000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 494001 à 495000

494001-494100

494101-494200

494201-494300

494301-494400

494401-494500

494501-494600

494601-494700

494701-494800

494801-494900

494901-495000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000